Das Gebiet Pawlodar ( /Pawlodar oblysy;  /Pawlodarskaja oblast) ist eine Verwaltungseinheit im Nordosten der Republik Kasachstan an der Grenze zum russischen Westsibirien. Die Fläche des Gebiets beträgt 125.000 km² (Vergleich: fünf neue Bundesländer zusammen ca. 108.000 km²), die Bevölkerung beträgt jedoch lediglich 750.000 Einwohner (Anfang 2020).

Geografie 
Steppe ist die vorherrschende Landschaftsform. Der wasserreiche Irtysch, aus dem Altai kommend, ist die Lebensader des Bezirks. Er speist auch den Irtysch-Karaganda-Kanal, der Trinkwasser durch die Steppe nach Süden leitet.

Wirtschaft 
Das Gebiet Pawlodar verfügt über reiches Vorkommen an Bodenschätzen, die die Grundlage für einen Territorialen Produktionskomplex Pawlodar-Ekibastus mit ausgeprägter Großindustrie bilden.

In den letzten Jahren ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche stark zurückgegangen. Bis zum Zerfall der Sowjetunion spielte die Landwirtschaft jedoch eine sehr große Rolle im Bezirk.

Geschichte 
Von 1932 bis 1938 war die Irtysch-Ebene um Pawlodar noch Teil des Gebiets Ost-Kasachstan, dessen Verwaltungssitz Semipalatinsk war. Das Gebiet Pawlodar wurde am 15. Januar 1938 durch Beschluss des Obersten Sowjets der UdSSR neu gebildet und bei der kasachischen Verwaltungsreform von 1997 bestätigt.

Bevölkerung 

¹ Volkszählungsergebnis

Politik und Verwaltung

Verwaltungsgliederung  
Das Gebiet ist in 13 Bezirke (; ) unterteilt. Dabei stellen das Verwaltungszentrum Pawlodar und die Städte Ekibastus und Aqsu jeweils städtische Bezirke dar.

Äkim (Gouverneur) 
Liste der Gouverneure (, Äkim) des Gebietes Pawlodar seit 1992:

Weblinks 

Offizielle Website

Einzelnachweise 

Pawlodar